|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Mechernich

Weblinks 

Mechernich
!